Альма Арнелл (, полное имя Alma Constantia Arnell; 1857—1934) — шведская художница.

Биография 
Родилась 2 мая 1857 года в городе Säbrå в Онгерманланде.

Живописи училась у Густава Цедерстрема и Андерса Цорна в Стокгольме, а также в Париже и Риме.

Около 1907 года она делила художественную студию в Стокгольме на улице Hamngatan 5 с Хильмой Клинт.

Альма Арнелл писала жанровые сцены, пейзажи и портреты. Её работы представлены в Национальном музее Швеции в Стокгольме.

Умерла в 1934 году.

Примечания

Ссылки 
 ALMA Constantia ARNELL
 Alma Constantia Arnell
 Alma Arnell — Klassiskt skolad konstnär
 Подписи на картинах Альмы Арнелл

Художницы XIX века
Художницы XX века
Художницы Швеции